Montevideo er hovedstaden i Uruguay. Det er også:

 Montevideo Department, Uruguay
 Montevideo District, Peru
 Montevideo, Virginia, en by i USA
 Montevideo, Minnesota, en by i USA
 Montevideo skyscraper, i Rotterdam, Nederlandene
 Montevideo Maru, en japanske skib sunket i den anden verdenskrig
 Montevideo Konvention, en international traktat
 rue de Montevideo, en gade i den 16. arrondissement i Paris
 Montevideo Wanderers, en fodboldklub i Montevideo, Uruguay